Adolf Fredrik av Mecklenburg kan syfta på:

* Adolf Fredrik I av Mecklenburg (1588–1658), hertig av Mecklenburg-Schwerin
 Adolf Fredrik II av Mecklenburg (1658–1708), hertig av Mecklenburg-Strelitz
 Adolf Fredrik III av Mecklenburg (1686–1752), hertig av Mecklenburg-Strelitz
 Adolf Fredrik IV av Mecklenburg (1738–1794), hertig av Mecklenburg-Strelitz
 Adolf Fredrik V av Mecklenburg (1848–1914), storhertig av Mecklenburg-Strelitz
 Adolf Fredrik VI av Mecklenburg (1882–1918), storhertig av Mecklenburg-Strelitz
 Adolf Fredrik av Mecklenburg (1873–1969), tysk Afrikaresenär och kolonialpolitiker